Die Serie A 1931/32 war die dritte Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hatte die Saison am 20. September 1931. Der letzte Spieltag war der 12. Juni 1932. Als Aufsteiger kamen der AC Florenz und der AS Bari aus der Serie B dazu. Juventus Turin beendete die Saison als Meister und konnte damit den Vorjahrestriumph wiederholen. In die Serie B mussten der FBC Brescia und der FC Modena absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Abstiegs-Relegation 
Die beiden punktgleichen Teams auf den Plätzen 16 und 17 ermittelten den zweiten Absteiger.

|}

Kreuztabelle

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Verweise

Siehe auch 
 Serie B 1931/32

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1931/32
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1931
Fußballsaison 1931/32